Le mot allemand Elbtal désigne :
 de différentes sections de la vallée de l'Elbe, notamment celle à Dresde ;
 la commune d'Elbtal, dans l'arrondissement de Limburg-Weilburg, en Hesse.